Der DHB-Pokal ist der wichtigste deutsche Handball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften. Er wird jährlich vom Ligaverband der Handball-Bundesliga (HBL) veranstaltet. Bis in die 1990er Jahre war der namensgebende Deutsche Handballbund (DHB) Veranstalter des Wettbewerbs. Der Name wurde aus Gründen der Tradition beibehalten.

In der DDR wurde bis 1991 der FDGB-Pokal ausgerichtet.

Modus 

Neben dem laufenden Spielbetrieb in den Handball-Ligen wird der Pokalwettbewerb im Ausscheidungsverfahren bestritten. Es nehmen alle Bundesligisten (1. und 2. Liga) der Vorsaison teil, die weiteren Vereine qualifizieren sich über die regionalen Pokalwettbewerbe.

Der DHB-Pokal wurde bis 2012/13 in insgesamt sieben aufeinander folgenden K.o.-Runden mit dem Endspiel als letzte ausgetragen. Bis 2011/12 erhielten in der ersten Runde alle 18 aktuellen Mannschaften der 1. Bundesliga, sowie einzelne unterklassige Vereine, ein Freilos. Im Wettbewerb 2012/13 stiegen die Bundesliga-Vereine erst in der dritten Runde ein. Nach einer Reduzierung der Anzahl der teilnehmenden Vereine gab es 2013/14 und 2014/15 eine Runde weniger. Nur die ersten sechs der Bundesliga-Vorsaison erhielten ein Freilos für die erste Runde.

Seit der Pokalrunde 2015/16 wird die erste Runde mit 64 Mannschaften einschließlich aller Bundesligisten in einer neuen Form durchgeführt: Jeweils vier Mannschaften bestreiten in der Halle eines der unterklassigen Teams ein kleines Turnier mit Halbfinale und Finale, der Sieger kommt in die zweite Runde. Für die Auslosung der Gruppeneinteilung werden die Vereine entsprechend der Ligazugehörigkeit und Platzierung in der Vorsaison in Lostöpfe eingeteilt.

Der DHB-Pokalsieger war bis 2011 in der folgenden Saison zur Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger berechtigt und nimmt nach der Europapokalreform seit 2012 am EHF-Pokal teil. Zudem spielt der aktuelle DHB-Pokalsieger zu Beginn der Folgesaison gegen den deutschen Meister um den HBL-Supercup.

Finalspiele 
Von 1981 bis 1992 wurde das Finale des DHB-Pokals mit Hin- und Rückspiel in den jeweiligen Heimhallen der Finalisten ausgetragen.

Seit 1993 wird der DHB-Pokalsieger in einem Final Four ermittelt. Dabei werden die beiden Halbfinalbegegnungen und das Finale an einem Wochenende gespielt. Es nehmen die Sieger der Viertelfinal-Spiele teil.

Die Erstauflage des Final Four wurde in Frankfurt am Main ausgetragen, ab 1994 war Hamburg der regelmäßige Austragungsort. Bis 2002 wurde das Turnier in der Sporthalle Hamburg ausgetragen, seither in der Barclays Arena Hamburg. In der Multifunktionsarena entwickelte sich das Final Four zu einem Event und der Pokalwettbewerb gewann an Attraktivität bei Vereinen und Besuchern; über 25.000 Zuschauer verfolgten die Spiele dort live. Ab 2023 wird das Finalturnier mindestens fünf Jahre in der Kölner LANXESS Arena ausgetragen.

Erster Titelsponsor der Veranstaltung war die Hamburger Sparkasse, von 2005 bis 2007 wurde das Wochenende unter dem Namen Haspa Final Four ausgetragen. Die Lufthansa übernahm 2008 das Titelsponsoring; bis 2013 hieß das Turnier Lufthansa Final Four. 2014 fand die Endrunde ohne Titelsponsor statt. Seit 2015 ist die Lebensmittelkette Rewe der Titelsponsor des REWE Final4. Der Vertrag lief zunächst bis 2017, wurde dann bis 2020 und anschließend bis 2024 verlängert.

Im Jahr 2005 wurde zum ersten Mal ein Spiel um den 3. Platz ausgetragen, da die Möglichkeit bestand, dass sich beide Finalteilnehmer, die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel, über die Handball-Bundesliga für die Champions League qualifizieren. Vor dem Finale am Sonntag gewann die HSG Nordhorn gegen Frisch Auf Göppingen und qualifizierte sich für den Europapokal der Pokalsieger. Das Gleiche passierte nochmal im Jahr 2010, als sich der TuS N-Lübbecke gegen den VfL Gummersbach durchsetzte.

DHB-Pokalsieger 
In den Jahren 1998 bis 2000 gewann der THW Kiel als erster Verein in Deutschland den DHB-Pokal dreimal nacheinander. Danach gelang dies der SG Flensburg-Handewitt von 2003 bis 2005 und wieder dem THW Kiel von 2007 bis 2009 und von 2011 bis 2013.

DHB-Pokal-Endspiele

Erfolgreichste Vereine

Einzelnachweise